Пинд је планински ланац који раздваја Тесалију од Епира. У средњем веку је добио име Мецово, као и истоимено село Мецовон.

Пинд се такође може односити и на:
 Национални парк Пинд, национални парк у Грчкој.
 Пинд – син Македона, у грчкој митологији.
 Пинд – град у Дориди, Доријски тетраполис.
 Пинд – река, притока Кефиса која се улива у Тополију.